Gerlach Cornelis Joannes van Reenen
 Gerlach Cornelis Johannes van Reenen (burgemeester)